Астапковичское сельское поселение — муниципальное образование в составе Рославльского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Астапковичи.

Главой поселения и Главой администрации является Романенкова Наталья Владимировна.

Географические данные 
 Расположение:  юго-западная часть Рославльского района
 Граничит:
 на севере — с Хорошовским сельским поселением
 на северо-востоке — с Рославльским городским поселением
 на юго-востоке — с  Грязенятским сельским поселением
 на юго-западе — с Ершичским районом
 на западе — с  Шумячским районом
 на северо-западе — с Лесниковским сельским поселением
 Крупные реки: Вязовка, Рыдыга.
 По территории поселения проходит автомобильная дорога  Москва — Варшава («Старая Польская» или «Варшавка»).
 По территории поселения проходит железная дорога Рославль — Кричев, имеются станции: Астапковичи, Самолюбовка.

История 
Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года. Законом Смоленской области от 20 декабря 2018 года в Астапковичское сельское поселение к 1 января 2019 года были включены все населённые пункты двух упразднённых сельских поселений: Лесниковского и Хорошовского.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находятся 33 населённых пункта:

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины.

Примечания 

Сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения Рославльского района
Муниципальные образования Рославльского района